Filoksenos z Kythery – poeta grecki z przełomu V i IV wieku p.n.e.
 Filoksenos z Leukady – poeta grecki z przełomu V i IV wieku p.n.e.
 Filoksenos z Eretrii – malarz grecki z IV wieku p.n.e.
 Filoksenos II – duchowny, syryjsko-prawosławny patriarcha Antiochii.
 Filoksenos z Mabbug (ok. 450 – 523) – syryjski filozof i teolog